Россия принимала участие в 7 летних и 6 зимних Сурдлимпийских играх.

Дебют России состоялся в 1993 году на летних Играх в Софии, а в 1995 году — на зимних Играх в Юллясе. До этого СССР участвовал в Играх с 1957 года по 1991 год. 

Под флагом Российской Федерации спортсмены выиграли 611 сурдлимпийских медалей на летних и 135 медалей на зимних Сурдлимпийских играх.

В 2015 году Россия провела в Ханты-Мансийске и Магнитогорске зимние Сурдлимпийские игры.

Медальный зачёт

Медали на летних Сурдлимпийских играх

Медали на зимних Сурдлимпийских играх

См. также 
 Россия на Олимпийских играх
 Россия на Паралимпийских играх
 Россия на Универсиадах
 Россия на юношеских Олимпийских играх 
 Россия на Европейских играх

Примечания 

Россия на Сурдлимпийских играх